VPA est un sigle qui signifie :
 Valproic acid (en français : Acide valproïque), un médicament antiépileptique.

VP-A est un code qui signifie :
 .